Quine har flere betydninger:

 Quine (programmering) – et computerprogram, der kan gemme sig selv.
 Willard van Orman Quine – Amerikansk filosof og logiker.